Where You Are – singolo di Jessica Simpson del 2000
 Where You Are – album dei Socialburn del 2003
 Where You Are (Sávežan) – singolo di Jon Henrik Fjällgren, Arc North e Adam Woods del 2023